Сітківка — внутрішня світлочутлива оболонка ока хребетних і деяких молюсків, в якій розміщені фоторецептори.
 Сітківка — одна з назв волейболу до радянської анексії Західної України.

Примітки